The Peanut Butter Conspiracy — американская психоделическая рок-группа 1960-х годов.

Они возникли в Лос-Анджелесе в 1966 году из группы фолк-рока «The Ashes», включавшей Джона Меррилла (гитара/вокал), Алана Брекетта (бас/вокал), Барбары «Сэнди» Робинсон (вокал), Спенсера Драйдена (ударные) и Джима Чернисса (гитара/вокал). Группа ранее была известна под названием «The Young Swingers», под которым выпустили два оставшихся незамеченными сингла. «Ashes» выпустили в 1966 г. на лейбле «Vault» один сингл «Is There Anything I Can Do?», написанный Джеки ДеШеннон. После этого Драйден покинул «Ashes», чтобы заменить Скипа Спенса в Jefferson Airplane, Робинсон ушла в декрет, и группа временно распалась.

Алан Брекетт возродил её с новым гитаристом, Лансом Фентом, и новым ударником, Джимом Войтом, назвав новое трио «The Crossing Guards». Мерилл и Робинсон присоединились, и группа из пяти человек взяла название «The Peanut Butter Conspiracy». Группа подписала контракт с «Columbia Records» в конце 1966 г., выпустив с продюсером Гари Ушером сингл «It’s A Happening Thing», который достиг 93 места в национальном поп-чарте. После этого последовал первый альбом группы, «The Peanut Butter Conspiracy Is Spreading», с тем же Ушером, который привёл в студию музыкантов, включая Глен Кемпбелл и Джеймса Бёртона, чтобы улучшить звучание группы.

Их сингл конца 1967 года «Turn On a Friend (to the Good Life)» не попал в чарты. Однако, они гастролировали по стране, добили нового гитариста, Билла Вульфа, и записали для «Columbia Records» второй альбом, The Great Conspiracy, который обычно упоминается как их лучший.

В 1968 г. они обратились в лейбл «Challenge», принадлежащий компании «Warner Bros. Records» в изменённом составе, включив бывшего органиста «Clear Light» Ральфа Шукетта и ударника Майкла Нея (Стивенса), и записали свой последний альбом «For Children of All Ages». Запись альбома задумал и осуществил Брекетт. Тем временем Мерилл изменил версию «Ashes», чей единственный альбом был в конце концов выпущен в 1970 г. на лейбле «Vault».

«The Peanut Butter Conspiracy» провели последний гастрольный тур и распались примерно в 1970 г. Мерилл и Брекетт продолжали писать песни и продюсировать других музыкантов. Робинсон также участвовала в туре 1970 г., но умерла в 1988 г.

Альбомы 
 1966 — The Peanut Butter Conspiracy Is Spreading
 1967 — The Great Conspiracy
 1968 — For Children of All Ages

Ссылки 
 Биография на AllMusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1970 году
Группы психоделического рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Исполнители Columbia Records